Die Spielzeit 2010/11 ist die 18. reguläre Austragung der höchsten slowakischen Eishockey-Liga, der Slovnaft Extraliga. Amtierender Meister ist der HC Košice, der im Playoff-Finale den HK ŠKP Poprad mit 4:1 Siegen in der Best-of-Seven-Serie bezwang. Damit schaffte der Verein den dritten Titelgewinn in Folge und ist zugleich der erste Extraliga-Teilnehmer, dem dies gelang. Zudem gewannen die U18- und U20-Junioren des HC Košice die jeweiligen Junioren-Meistertitel.

Da sich der MsHK Žilina in der Relegation gegen den Meister der 1. Liga, den ŠHK 37 Piešťany, mit 4:0 Siegen durchsetzte, gab es keinen Aufsteiger.

Teilnehmer 

Gegenüber der Vorsaison wurde die Liga von 13 auf elf Mannschaften reduziert, wobei die slowakische U20-Nationalmannschaft als HK Orange 20 erneut außer Wertung spielt.

Reguläre Saison 
Die Vorrunde wurde vom HC Košice deutlich dominiert. Dieser zeigte sowohl offensiv, als auch defensiv, herausragende Leistungen, so dass er am Saisonende sowohl die meisten Tore (217) erzielt, als auch die wenigsten Gegentreffer (102) erhalten hatte und ein positives Torverhältnis von +115 aufwies. Zudem verlor Košice nur neun seiner insgesamt 57 Partien und hatte am Ende der Vorrunde einen Vorsprung von 26 Punkten auf Platz zwei.

Tabelle

Beste Scorer

Torhüter-Statistik

Play-offs

Turnierplan 

Meister der Saison 2010/11 wurde wie in den zwei Jahren zuvor der HC Košice, der sich mit 4:1 Siegen gegen den HK ŠKP Poprad durchsetzte und den insgesamt achten slowakischen Titel der Vereinsgeschichte gewann.

Meistermannschaft des HC Košice

Relegation 

In der Ligarelegation zwischen Extraliga und 1. Liga traf wie im Vorjahr der Vorletzte MsHK Žilina auf den Meister der 1. Liga, den ŠHK 37 Piešťany. Dabei setzte sich ersterer gegen die Mannschaft aus Piešťany durch und erreichte somit den Klassenerhalt in der Extraliga, während Piešťany weiterhin zweitklassig blieb.

 MsHK Žilina – ŠHK 37 Piešťany 4:0 (4:2, 4:2, 3:1, 3:1)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Extraliga (svk.)/(engl.)

Extraliga-Saison (Slowakei)
Eishockeysaison 2010/11